Fearless puede referirse a:

Música

Álbumes 
Fearless (1971), álbum de Family;
 Fearless (1979), álbum de Tim Curry;
 Fearless (1983), álbum de Nina Hagen
 Fearless (1988), álbum de Eighth Wonder;
 Fearless (1994), álbum de Francis Dunnery;
 Fearless (2000), álbum de Terri Clark;
 Fearless (2004), álbum de Lola Ponce;
 Fearless (2005), álbum de Keri Noble;
 Fearless (2006), álbum de Collin Raye;
 Fearless (2008), álbum de Jazmine Sullivan;
 Fearless (2008), álbum de Taylor Swift;
 Fearless (2013), álbum de Liz Garden;
Fearless (2015), álbum de Acrania;
 Fearless (2022), álbum de Le Sserafim;

Canciones 
 Fearless (1971), canción de Pink Floyd;
 Fearless (2005), canción de The Bravery;
 Fearless (2008), canción de Taylor Swift;
 Fearless (2010), canción de Ozzy Osbourne;
 Fearless (2013), canción de Liz Garden;
 Fearless (2022), canción de Le Sserafim;

Películas 
 Fearless (1993), película dirigida por Peter Weir y protagonizada por Jeff Bridges;
 Fearless (1999), película (para TV) dirigida por Charlie Haskell;
 Fearless (2006), película dirigida por Ronny Yu y protagonizada por Jet Li.